Debeljak je lahko:
 Debeljak (priimek)
 Debeljak, Sukošan